Гран-при Японии 2001 года — семнадцатый и заключительный этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на автодроме Судзука в Японии. Соревнования состоялись 14 октября 2001 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ральф Шумахер 1:36,944
 Последняя гонка Мики Хаккинена и Жана Алези.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 14 октября
Октябрь 2001 года
Спорт в Японии в 2001 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке